BTS může být:

 základnová převodní stanice v systému základnových stanic
 mezinárodní kód Letiště Bratislava
 BTS (hudební skupina) – jihokorejský boy band
 zkratka názvu americké indie rockové kapely Built to Spill
 zkratka 'Behind the scenes'